Lorenzo Martinez argentin nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés

Nemzetközi játékvezetés
Az Argentin labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzést vezetett.

Olimpia
Az 1928. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján az egyik nyolcaddöntőt, a Belgium–Luxemburg (5:3) találkozót vezette.

Források 

Argentin labdarúgó-játékvezetők